Departamento General Belgrano puede hacer referencia a:

 Departamento General Belgrano, en la provincia argentina del Chaco;
 Departamento General Belgrano, en la provincia argentina de La Rioja;
 Departamento General Manuel Belgrano, en la provincia argentina de Misiones.